Linie 10 steht für
 U-Bahn-Linie 10 (Berlin),
 Linie 10 (Straßenbahn Leipzig)
 Linie 10 (BLT), Basel, Tram, Schweiz
 Linie 10 der Pariser Métro, Frankreich
 Linie 10 (Metro Madrid), Spanien
 Linie 10 (Metro Shanghai), China
 Geplante Linie 10 (Metropolitana di Napoli), Italien